Bonetta – cognome italiano
 Sara Bonetta Forbes – nobile nigeriana